Името Бистрец може да е свързано с:

 Бистрец, село в Област Бургас, България
 Бистрец, село в Област Добрич, България
 Бистрец (квартал), квартал на град Враца